Geografia:
 Brewster (Kansas)
 Brewster (Massachusetts)
 Brewster (Minnesota)
 Brewster (Nova York)
 Brewster (Nebraska)
 Brewster (Ohio)
 Brewster (Washington)
 Brewster Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 William Brewster, diversos personatges
 Brewster Kahle (1960), enginyer informàtic, empresari d'Internet, activista i bibliotecari digital estatunidenc
 David Brewster (1781-1868), científic, naturalista, inventor i escriptor escocès
 Brewster Aeronautical Corporation, companyia fabricant d'avions activa fins al final de la Segona Guerra Mundial
 Miscel·lània: Brewster B-239, caça finlandès que va participar en la Segona Guerra Mundial